Okręty US Navy o nazwie USS "Guinevere":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie od 1917, rozbity w 1918.
 Drugi  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1942-45.

Guinevere